Jaures Tshibala Mukamba, né à Kinshasa le 17 mai 1996, est une personnalité publique de nationalité congolaise, président de la fondation des albinos et écrivain.

Biographie 
Jaures Tshibala Mukamba est fils de Bruno Tshibala Nzenze, Premier Ministre honoraire de la République démocratique du Congo  et de Josée Tshilanda.

Il est né dans une famille de huit enfants. Il décroche son bac en 2015 dans une école de Kinshasa située dans la commune de Lemba, étudiant dans une Université canadienne dans la faculté de la communication et politique et suit plusieurs formations pour maîtriser l’informatique.

Toujours en 2015, il crée une fondation de défense des droits des albinos. Cette fondation a comme vocation de lutter principalement contre la discrimination et la stigmatisation des albinos dans la société. Elle apporte également de l’aide à certains des albinos les plus vulnérables; sensibilise les albinos à l’auto-acceptation et les oriente dans les méthodes de protection et d’entretien de leur peau et leur yeux.

Jaures Tshibala Mukamba mène aussi un combat pour réintégré les albinos dans la société. Par le biais de sa fondation, il  organise des activités avec les albinos pour les aider et sensibiliser.

Jaures Tshibala Mukamba est célibataire et très présent et actifs sur les médias traditionnels et sociaux où il compte plusieurs milliers de followers.

Voir aussi

Articles connexes 

 Persécution des albinos en Afrique

Écrivain congolais (RDC)
Naissance en mai 1996
Naissance à Kinshasa